MKL steht als Abkürzung für:
 Marktkarree Langenfeld
 Maschinenkonstruktionslehre, siehe Konstruktionslehre
 Math Kernel Library, eine Programmbibliothek für Mathematik von Intel
 McKellar-Sipes Regional Airport, Flughafen in Jackson, Tennessee, USA, nach dem IATA-Code
 Motorkontrollleuchte, welche einen OBD-relevanten Fehler bei einem Kraftfahrzeug anzeigt

MKL